GRO puede referirse a:
 Observatorio de Rayos Gamma Compton (Compton Gamma Ray Observatory en inglés);
 Aeropuerto de Gerona en su código IATA.